Това е таблица на първите 32 играчи в Световната ранглиста по снукър през сезон 2002/2003.

Световна ранглиста по снукър